Националният герой е личност, приета за герой от цялата нация, без оглед на политически и обществени убеждения. Типичен пример за български национален герой е Васил Левски.

Списък на национални герои по държави 
 Албания – Скендербег

Български национални герои 
Националните (народните) герои на България са възпявани често в Исторически народни песни и са тачени от по-голямата част от българския народ  .

 Васил Левски (1837 – 1873) 
 Христо Ботев (1847 – 1876) 
 Георги (Гоце) Делчев (1872 – 1903) 

 Народни герои и юнаци базирани на средновековни исторически владетели и водачи:
 Крали Марко (Марко Мърнявчевич)
 Рельо Шестокрили, Рельо Крилати (протосеваст Стефан Драговол-Хрельо, Хреля, Хрельо войвода, Стефан Хрельо, Хрельо Драговола)
 Момчил войвода (севастократор Момчил, Момчил войвода, Момчил юнак)
 Цар Иван Шишман
 Филип Маджарин (Филипо Сколари)
 Янкула войвода, Янко Сибинянин (Янош Хуняди) 
 Секула детенце (Iohann Székély)
 Дойчин Петър още Дойчин войвода, болен Дойчин (Peter Dóczy)

Източници